Seedorf ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortsteile in Deutschland:
 Seedorf (bei Zeven), Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Seedorf (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Seedorf (Kreis Segeberg), Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

 Seedorf (Bad Bevensen), Ortsteil der Gemeinde Bad Bevensen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Seedorf (Basedow), Ortsteil der Gemeinde Basedow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Seedorf (Boitze), Ortsteil der Gemeinde Boitze, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Seedorf (Dannenberg), Ortsteil der Stadt Dannenberg (Elbe), Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Seedorf (Demmin), Ortsteil der Stadt Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Seedorf (Dunningen), Ortsteil der Gemeinde Dunningen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Seedorf (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Seedorf (Lenzen), Gemeindeteil der Stadt Lenzen (Elbe), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Seedorf (Papenhusen), Ortsteil der Gemeinde Papenhusen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Seedorf (Pentling), Ortsteil der Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Seedorf (Poel), Ortsteil der Gemeinde Insel Poel, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Seedorf (Schirnding), Ortsteil des Marktes Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Seedorf (Sellin), Ortsteil der Gemeinde Sellin, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Orte in Polen:
 Seedorf, bis 1926 Jesziorowsken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorowskie (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Seedorf, Kreis Flatow, Brandenburg, seit 1945: Wersk, Dorf im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen
 Seedorf, Kreis Crossen, Brandenburg, seit 1945: Strużka (Bobrowice), Dorf im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Seedorf, Kreis Neumarkt, Schlesien, seit 1945: Zakrzów (Środa Śląska), Dorf im Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien

Gemeinden und eine Ortschaft in der Schweiz:
 Seedorf BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Seedorf UR, Gemeinde im Kanton Uri
 Seedorf FR, Ortschaft in der Gemeinde Prez FR, Kanton Freiburg

Burgen und Schlösser:
 Schloss Seedorf im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

Seedorf ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Seedorf (1903–1986), deutscher Maler und Grafiker
 Clarence Seedorf (* 1976), niederländischer Fußballspieler
 Collin Seedorf (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Franz Joseph Seedorf (1691–1758), Jesuitenpater in Schwetzingen; Beichtvater und Gewissensrat des Kurfürsten Carl Theodor
 Hans Heinrich Seedorf (1923–2020), deutscher Historiker, Geograph und Hochschullehrer
 Sherwin Seedorf (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Thomas Seedorf (* 1960), deutscher Musikwissenschaftler
 Wilhelm Seedorf (1881–1984), Landwirtschaftsbetriebswirt

Seedorf steht außerdem für:
 „Tonne“/„Seedorf“-Anlage, Bildempfänger der ferngelenkten Bombe Henschel Hs 293

Siehe auch:
 Sedorf
 Seestadt